Marcel Risse – calciatore tedesco
 Ralf Risse – ex cestista tedesco
 Walter Risse – calciatore tedesco